Мејплтаун има више значења:
 Мејплтаун (Мејн)
 Мејплтаун (Ајова)
 Мејплтаун (Јута)
 Мејплтаун (Илиноис)
 Мејплтаун (Канзас)
 Мејплтаун (Минесота)
 Мејплтаун (Пенсилванија)
 Мејплтаун (Северна Дакота)